Anton Marussig – pittore austriaco
 Guido Marussig – pittore e incisore italiano
 Pietro Marussig –  pittore italiano